The Sims 3: Into the Future é o décimo primeiro e último pacote de expansão da série The Sims 3 da Electronic Arts e foi lançado em 22 de outubro de 2013 na América do Norte e Brasil. Ele está disponível tanto para o Windows e OS X. Na Europa, foi lançado em 24 de outubro de 2013 e no Reino Unido em 25 de outubro de 2013.

Jogabilidade 
A expansão é de temática futurística. Após a instalação, os jogadores podem ser visitados por um viajante do tempo chamado Emit Relevart (que é "Time Traveler" ao contrário) em sua vizinhança, que dá aos seus Sims acesso a uma máquina do tempo. Usando este portal, os Sims podem viajar para o futuro, para um novo sub-bairro chamado "Oasis Landing", uma cidade futurista construída entre terrenos montanhosos. 

Os plumbots (semelhantes aos SimBots e Servos no The Sims 2 ) são uma grande adição à expansão. Eles podem ser criados e totalmente personalizados com o novo modo "Create-A-Bot", e os jogadores podem criar várias fichas de características que determinam sua personalidade, uso e jogabilidade. Hoverboards, jetpacks, monotrilhos e hovercars são introduzidos no jogo como novas opções de transporte. Novas carreiras incluem astrônomos e revendedores de bot. Novos objetos incluem TVs holográficas, um sintetizador de alimentos, oficinas de construção de um bot e o laser rhythm-a-con, um novo instrumento. 

Os Sims também podem visitar seus futuros descendentes durante a viagem no tempo e podem mudar ou eliminar completamente esses descendentes se o jogador enviar o sim de volta ao presente e mudar seu estilo de vida ou destino.

Desenvolvimento 
Em 8 de janeiro de 2013, foi revelado na transmissão ao vivo que a Electronic Arts planejava lançar um pacote de expansão com tema futurista que ainda estava nos estágios iniciais de desenvolvimento.

Recepção 

A expansão recebeu críticas favoráveis. No Metacritic tem uma aprovação de 80% baseado em nove comentários onde oito são positivos, mais nota polarizada pelo público. A Eurogamer da Itália deu 8/10 a expansão a chamando de criativa e divertida.

A Gryonline diz que foi um "final digno da linha de jogos The Sims 3". O Game Revolution foi positivo ao dizer que "A Electronic Arts e a Maxis poderiam ter telefonado neste último pacote de expansão para The Sims 3, mas Into the Future é tão completo e finalizado quanto a igualmente forte expansão Supernatural. A riqueza de novos itens, a introdução de Plumbots e quão bem ele integra a influência do tempo, faz com que este conteúdo para download valha o preço da entrada." A Worty Playing diz que no geral ficou impressionado que a "A EA /Maxis incluiu muito conteúdo em sua expansão final e completou dizendo que a expansão está entre seus favoritos pacotes do The Sims 3.

Ligações externas 
Site oficial

Jogos eletrônicos de 2013
Into the Future
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos eletrônicos de simulação de vida
Jogos para macOS
Jogos eletrônicos de ficção científica
Jogos eletrônicos de simulação social
The Sims
Pacotes de expansão de jogos eletrônicos
Jogos eletrônicos desenvolvidos nos Estados Unidos
Jogos eletrônicos com protagonistas de gênero selecionável